Йованка «Кица» Радивоевич (; 1922, Призрен — май 1943, Косовска-Митровица) — югославская студентка, партизанка времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Родилась в 1922 году в Призрене. Учась в седьмом классе средней школы, стала активисткой школьного отделения Союза коммунистической молодёжи Югославии. Осенью 1939 года была принята в КПЮ. Из школы Призрена была исключена после того, как 1 мая 1940 на здании старой призренской крепости установила красную звезду (аресту подверглись Йованка и её брат Александар). Доучивалась в Пече, позднее перебралась в Тетово.

В апреле 1941 года Йованка сбежала из дома после того, как Косово оккупировали итальянцы и албанцы. Девушка вступила в ряды антифашистского подполья, заняв должность секретаря Косовского райкома КПЮ и войдя в состав Призренского горкома КПЮ. Часто отправлялась на задания в Урошевац. В конце 1942 года была переведена в Косовску-Митровицу, став секретарём местного отделения Союза коммунистической молодёжи Югославии. В мае 1943 года участвовала в Съезде КПЮ, на котором было принято решение о начале активных вооружённых выступлений в Косово.

В мае 1943 года была арестована агентами гестапо и после безрезультатных допросов расстреляна. Посмертно награждена званием Народного героя 6 июля 1953.

Литература 
 Војна енциклопедија (књига седма). Београд 1974. година.
 Народни хероји Југославије. „Партизанска књига“ Љубљана, „Народна књига“ Београд, „Побједа“ Титоград, 1982. година.

Коммунисты Сербии
Женщины в Народно-освободительной войне Югославии
Коммунисты Югославии
Расстрелянные в Сербии
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1943 году